Анна Клевська — четверта дружина англійського короля Генріха VIII
 Анна Клевська — принцеса Юліх-Клеве-Берзька з дому Ла Марків